Риваренн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Риваренн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр